Набережна — урбанонім, споруда, що облямовує берег водойми

Набережна — присілок, Ужурський район, Красноярський край
 Набережна — присілок, Щолковський міський округ, Московська область